Койву () — фінське прізвище. Відомі носії:

 Ееріккі Койву (1979) — норвезький хокеїст.
 Мікко Койву (1983) — фінський хокеїст.
 Саку Койву (1974) — фінський хокеїст.

Фінські прізвища